In 2006 vonden zowel in Nederland als in België gemeenteraadsverkiezingen plaats:
 Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2006 (7 maart 2006)
 Belgische lokale verkiezingen 2006 (8 oktober 2006)